L'univers est un format français de papier défini par l'AFNOR avec les dimensions suivantes : 100 × 130 cm.

Univers